Inabakumori (; 25 февраля 1995) — японский продюсер вокалоидов и автор песен. Наиболее известными треками являются Lost Umbrella () и Lagtrain ().

История 
В 2016 году дебютировал на площадках YouTube и Nico Nico Douga с треком Secret Music (). Благодаря треку Pascal Beats () впервые достиг 100 тысяч просмотров и вошёл в «зал славы» на Nico Nico Douga. С того момента Lost Umbrella и Lagtrain стали хитами. Обрёл популярность за пределами Японии, а трек Lost Umbrella с английскими субтитрами превысил 10 миллионов просмотров на YouTube.

Дополнительно 
 С уважением относится к творчеству wowaka. Его влияние можно обнаружить, например, в игре слов в названиях с 1-й по 7-ю песни.
 До 7-й песни Utsushi Asobi () он создавал видеосопровождение сам, но начиная с Lost Umbrella начал сотрудничать с иллюстратором Nukunuku Nigirimeshi ().

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Inabakumori (@inabakumori) - Twitter
 Inabakumori - YouTube
 Inabakumori - Nico Nico Douga

Википедия:Биографии современников
Поэты-песенники Японии